Schwietzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schwietzer (1958–1977), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Doreen Schwietzer (* 1972), deutsche Politikerin (AfD)
 Kristin Schwietzer (* 1982), deutsche Fernsehjournalistin
 Wilhelm Schwietzer (1910–1955), deutscher Landwirt, Todesopfer des DDR-Grenzregimes vor dem Bau der Berliner Mauer